Franziskaner steht für:

 Franziskanische Orden und deren Mitglieder im Allgemeinen
 die Franziskaner (OFM) oder Minderbrüder im Besonderen
 eine eingetragene Biermarke, siehe Franziskaner-Brauerei
 Franziskaner (Schwäbisch Gmünd), Gebäudekomplex in Schwäbisch Gmünd
 Franziskaner (Kaffee), Wiener Kaffeespezialität
 Franziskaner (Zeitschrift), deutsche Quartalsschrift (seit 2009)

Siehe auch:
 Franziskanerinnen